Бргуд се може односити на:

 Бргуд, насеље града Бенковца, Задарска жупанија, Република Хрватска
 Мали Бргуд насеље у општини Матуљи, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Вели Бргуд, насеље у општини Матуљи, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска